Аллсвенскан 1930/31 — 7-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1930/31 року розпочався 3 серпня 1930 року й завершився 7 червня 1931 року.

Переможець Аллсвенскан вперше визнаний чемпіоном Швеції з футболу. Ним став клуб ГАІС з Гетеборга.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція